Il singolare maschile  del torneo di tennis Kremlin Cup 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nikolaj Davydenko che ha battuto in finale Marat Safin 6-4, 5-7, 6-4

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (campione)
  Dmitrij Tursunov  (primo turno)
  Michail Južnyj (primo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)

 Filippo Volandri (primo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Fabrice Santoro (semifinali)
 Paul Henri Mathieu (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 2006
ATP Tour 2006